Џејмс I од Шкотске (палата Данфермлајн, 25. јул 1394 - Blackfriars, Perth, 21. фебруар 1437) је био краљ Шкотске. Био је син Роберта III и Анабеле Драмонд.

Породично стабло 

Рођени 1394.
Умрли 1437.
Династија Стјуарт
Шкотски краљеви